Niemcy:
 Oder – rzeka w Dolnej Saksonii

Niemiecka nazwa rzeki w polsko-niemieckiej:
 Odra

Osoby:
 Eugen Oder – niemiecki filolog
 Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II